Раевский Георгий:
 Раевский, Георгий Авдеевич (настоящая фамилия — Оцуп; 1897—1963) — русский поэт и прозаик.
 Раевский, Георгий Владимирович (1909—1975) — советский учёный, доктор наук, лауреат Ленинской премии.